Новий світ — частина суші Землі окрім Євразії та Африки, тобто перш за все Америка та Австралія

Новий Світ — селище, Іжморський округ, Кемеровська область

Новий Світ — село, округ Сенець, Братиславський край

Новий Світ — селище міського типу, Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Новий Світ — селище міського типу, Донецька область, Старобешівський район
 Новий Світ — село, Рівненська область, Рівненський район
 Новий Світ — село, Херсонська область, Генічеський район
 Новий Світ — село, Хмельницька область, Городоцький район
 Новий Світ — селище, Донецька область, Макіївська міська рада
 Новий Світ — державний ботанічний заказник в Криму поблизу селище міського типу Новий Світ
 Новий Світ — вулиця у Львові
 Новий Світ — місцевість і колишня дільниця у Львові, на основі якої у Радянський час було сформовано Франківський район (див. Адміністративний поділ Львова)
 Новий Світ — мікрорайон у північній частині Тернополя
 Новий Світ — район міста Краматорськ

 Новий Світ — колишнє село в Середино-Будському районі Сумської області

 Новий Світ — історична драма режисера Теренса Маліка 2005-го року.
 Новий Світ — південнокорейська кримінальна драма Пак Хун Чжуна 2013-го року.
 «Новий Світ» — завод шампанських вин
 Новый Свет — російськомовний журнал, що видається в Канаді

Див. також 
 Нови Свєт